Кубок Футбольной лиги 1994/95 (, официальное спонсорское название —  Coca-Cola Cup) стал тридцать пятым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Премьер-лиге и Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 16 августа 1994 года по 2 апреля 1995 года.

Победу в турнире одержал «Ливерпуль», обыгравший в  «Болтон Уондерерс» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для «красных» эта победа стала пятой в данном турнире.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

«Болтон Уондерерс» выиграл со счётом 4:3 по сумме двух матчей.

«Ливерпуль» выиграл со счётом 2:0 по сумме двух матчей.

Финал 

Финал турнира прошёл 2 апреля 1995 года на лондонском «Уэмбли». В нём встретились «Ливерпуль» и «Болтон Уондерерс». Победу со счётом 2:1 одержал «Ливерпуль».

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте RSSSF.com 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1994